Àfrica Llac George (Uganda), gran llac que pertany al sistema dels grans Llacs africans
 Austràlia: Lake George (Nova Gal·les del Sud), al sud-oest de Nova Gal·les del Sud
 Canadà:
 Lake George (Comtat de Kings), a Nova Escòcia
 Lake George (Comtat de Yarmouth), a Nova Escòcia 
 Lake George (Nova Brunsvic), llac prop de Fredericton, Nova Brunsvic
 Lake George (Ontàrio), petit llac prop de Sault Ste. Marie, entre Sugar Island i la península d'Ontàrio
 Estats Units
 Lake George (Colorado), població al Comtat de Park 
 Lake George (Michigan), vila de Michigan
 Lake George Township (Comtat de Hubbard) població al Comtat de Hubbard, Minnesota
 Lake George Township (Comtat de Stearns), al Comtat de Stearns, Minnesota
 Lake George (poble de Nova York), al Comtat de Warren, Estat de Nova York
 Lake George (vila de Nova York), vila al comtat de Warren, Estat de Nova York
 Lake George (Alaska), dins un parc natural dels Estats Units 
 Lake George (Colorado), població de Colorado
 Lake George (Florida), sobre el riu St. Johns al Comtat de Volusia, Florida
 Lake George (Indiana), llac a la part nord d'Indiana i a la part sud de Michigan
 Llac George (estat de Nova York), gran llac al nord de l'estat de Nova York que drena cap al llac Champlain, i després al riu Sant Llorenç, Canadà